AZZ peut faire référence à :
 .

 Bad Azz (1975-2019), un rappeur américain.

Code IATA des aéroports